Butterfly o su plural butterflies, (en español: mariposa) puede referirse:

Personajes célebres 
 Butterfly McQueen (1911-1995), actriz y bailarina estadounidense.

Música

Álbumes 
 Butterfly (1967), álbum de The Hollies;
 Butterfly (1997), álbum de Mariah Carey;
 Butterfly (2010), álbum de Sara Tunes;
 Butterfly (2012), álbum de L'Arc~en~Ciel;

Canciones 
 "Butterfly" (1960s), canción de Danyel Gerard;
 "Butterfly" (1996), canción de Weezer;
 "Butterfly" (1997), canción de Mariah Carey;
 "Butterfly" (2001), canción de Crazy Town;· 
 "Butterfly" (2001), canción de Kylie Minogue;
 "Butterfly" (2005), canción de Kumi Kōda;
 "Butterfly" (1996), canción de Wada Kouji;
 "Butterfly" (1998), canción de Smile.dk;
 "Butterfly" (2003), canción de Eriko Imai;
 "Butterfly" (2015), canción de BTS;
 "Butterfly" (2019), canción de LOONA;

Butteflies
 "Butterflies" (2002), canción de Michael Jackson;
 "Butterflies" (2010), canción de 3+2;

Miscelánea 
 Butterfly, marca de productos de tenis de mesa;
Butterfly, serie de televisión de 2018.